

Cinema
 I Am the Night – film del 1993 diretto da Janice Findley

Musica
 I Am the Night – album del 1985 dei Pantera
 I Am the Night, Colour Me Black – singolo del 2007 dei Priestess
 I Am the Night – canzone di Miracle of Sound, colonna sonora della serie di videogiochi Batman: Arkham
 I Am the Night – album del 2012 dei Perturbator

Televisione
 Io sono la notte, colorami di nero (I Am the Night – Color Me Black) – episodio del 1964 della serie televisiva antologica Ai confini della realtà
 Io sono la notte (I Am the Night) – episodio del 1992 della serie animata Batman
 I Am the Night – miniserie televisiva del 2019

Videogiochi
 I Am the Night – modalità del videogioco Batman: Arkham Origins